Mesh (objet)
 Objet 3D (format de fichier)